Маршал (військове звання) — військове звання в багатьох країнах;
 Федеральний маршал — співробітник Служби маршалів США;
 Маршал (Маршалок) — голова Сейму Польщі;
  — суддя на дистанції у мото- та велоперегонах.

 Маршал Федір Петрович (* 1936) — формувальник, Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1969).

Див. також 
 Маршалл (прізвище)